João Filho ist der Name folgender Personen:

* João Café Filho (1899–1970), brasilianischer Politiker, Präsident 1954/1955
 João Gonçalves Filho (1934–2010), brasilianischer Schwimmer und Wasserballspieler
 João Mamede Filho (* 1951), römisch-katholischer Bischof
 João Miranda de Souza Filho (* 1984), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Miranda
 João Soares de Almeida Filho (* 1954), brasilianischer Fußballspieler, siehe Joãozinho (Fußballspieler, 1954)